Dworkin est un patronyme porté par :

 Aaron Dworkin (né en 1970), musicien et éducateur américain 
 Andrea Dworkin (1946-2005), féministe radicale américaine 
 David Dworkin (né en 1934), musicien américain 
 Gerald Dworkin (né en 1937), philosophe du droit américain 
 Ronald Dworkin (1931-2013), philosophe du droit américain 
 Ronald W. Dworkin, médecin anesthésiste-réanimateur et auteur américain

Voir aussi 

 Dworkin Barimen, personnage récurrent du cycle des Princes d'Ambre de Roger Zelazny.